Досрочные парламентские выборы в Молдавии 25 февраля 2001 — четвёртые выборы парламента в Республике Молдова. В выборах приняли участие 12 политических партий, 5 блоков и 10 независимых кандидатов. Избирательный порог для партий — 6 %, для блоков — 6 % для независимых кандидатов — 3 %. Явка среди гражданского населения составила 67,52 % (1 606 703 человек) от занесённых в избирательные списки избирателей, в связи с чем, выборы были объявлены состоявшимися.

Согласно результатам выборов, победу в них одержала Партия коммунистов, получившая 50,07 % голосов, 71 мест в парламенте (из 101) и возможность формировать правительство и избрать президента страны.

Участники 
В бюллетени для голосования были включены 12 партий, 5 избирательных блоков и 10 независимых кандидатов

Политические партии и избирательные блоки 
 Христианско-демократическая народная партия (лидер списка — Юрий Рошка)
 Избирательный блок «Вера и справедливость» (лидер списка — Михай Гимпу)
 Партия реформы
 Румынская национальная партия
 Партия коммунистов Республики Молдова (лидер списка — Владимир Воронин)
 Национал-либеральная партия (лидер списка — Мирча Русу)
 Движение «За порядок и справедливость» (лидер списка — Вячеслав Унтилэ)
 Партия возрождения и согласия Молдовы (лидер списка — Мирча Снегур)
 Демократическая партия Молдовы (лидер списка — Ион Стурза)
 Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы (лидер списка — Владимир Реус)
 Избирательный блок «Альянс юристов и экономистов» (лидер списка — Павел Барбалат)
 Новая молдавская национальная партия
 Партия гражданского достоинства Молдовы
 Избирательный блок «Единство» (лидер списка — Валентин Крылов)
 Республиканская партия Молдовы
 Партия социалистов Республики Молдова
 Партия прогрессивных сил Молдовы
 Республиканское движение «Равноправие» (лидер списка — Валерий Клименко)
 Национал-крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы (лидер списка — Валерий Муравский)
 Партия демократических сил (лидер списка — Валерий Матей)
 Аграрно-демократическая партия Молдовы (лидер списка — Анатолий Попушой)
 Избирательный блок «Альянс Брагиша» (лидер списка — Дмитрий Брагиш)
 Движение «Новая сила»
 Движение профессионалов «Speranța-Надежда»
 Социалистическая партия Молдовы
 Союз труда
 Центристский союз Молдовы
 Партия социальной демократии «Муравей»
 Избирательный блок «Родной край» (лидер списка — Владимир Бабий)
 Общественно-политическое движение «Родной край»
 Национальная лига молодёжи Молдовы
 Социал-демократическая партия Молдовы (лидер списка — Оазу Нантой)

Независимые кандидаты 
 Валерий Гилецкий
 Якоб Могоряну
 Илие Доникэ
 Ион Поманэ
 Анна Голубенко
 Валериу Лапински
 Василе Северин
 Думитру Соломон
 Василе Трофим
 Михаил Кулев

Результаты 
Окончательные результаты выборов:

Ссылки 
 Результаты парламентских выборов 2001 года.

Парламентские выборы в Молдавии
Выборы 2001 года
События 25 февраля
Февраль 2001 года
2001 год в Молдавии